Gossip est un mot anglais signifiant « commérages ». Il fait notamment référence à :

Cinéma 

 Gossip est un film américain de King Baggot sorti en 1923 ;
 Gossip, titre anglais de Fausses Rumeurs, est un film américain de Davis Guggenheim sorti en 2000 ;
 Gossip, un film suédois sorti en 2000.

Télévision 

 Gossip est le titre original de l'épisode Les Ragots (6x01) de la série télévisée The Office.

Musique 

 Gossip, un groupe américain de rock indépendant du label Kill Rock Stars ;
 Gossip, une chanson de Lil Wayne sortie en 2007 ;
 Gossip, album de Nanase Aikawa sorti en 2011.

Personnes 

 Gossip, un humoriste suisse ;
 George Gossip (1841-1907), joueur d'échecs et écrivain américain

Autres 

 Gossip, un client de messagerie instantanée pour le réseau Jabber ;
 Gossip, un jeu vidéo pour Atari 400 ;
 Gossip, fanzine nantais (1989-1994)

Voir aussi 

 , titre d'une série littéraire et de la série télévisée qu'elle a inspirée.